Mistrzostwa Świata w Snookerze 2016 (ang. 2016 Betfred.com World Snooker Championship) – najważniejszy a zarazem ostatni turniej snookerowy sezonu 2015/2016, rozegrany w dniach 16 kwietnia – 2 maja 2016 w Crucible Theatre w Sheffield. Była to 79. edycja mistrzostw.

Obrońcą tytułu mistrzowskiego był Anglik Stuart Bingham, który jednocześnie mierzył się z Klątwą Crucible.

Tytuł mistrza świata, po raz drugi w karierze, zdobył Mark Selby, który pokonał w finale 18-14 Ding Junhui'a.

Organizacja turnieju

Nagrody 
 Zwycięzca: £ 330 000
 Drugie miejsce: £ 137 000
 Półfinalista: £ 66 000
 Ćwierćfinalista: £ 33 000
 Ostatnia 16: £ 22 000
 Ostatnia 32: £ 13 250
 Ostatnia 48: £ 9900
 Ostatnia 80: £ 6600
 Najwyższy break w fazie telewizyjnej: £ 10 000
 Najwyższy break poza fazą telewizyjną: £ 1000
 Łączna pula nagród: £ 1 500 100

Zawodnicy

Zawodnicy rozstawieni 
W turnieju na 1. pozycji rozstawiony został obrońca tytułu. Kolejnych 15 miejsc zostało obsadzonych według kolejności na liście rankingowej na sezon 2015/2016.
 (w nawiasie okrągłym podano rundę, w której zawodnik zakończył udział w turnieju)

Zawodnicy nierozstawieni 
Poniżsi zawodnicy uzyskali awans do mistrzostw świata poprzez udział w kwalifikacjach:
 (w nawiasie okrągłym numer zajmowany na liście rankingowej)
 [w nawiasie kwadratowym etap, na którym zawodnik zakończył udział w turnieju]

Przebieg turnieju

Runda 1

Alister Carter – Stuart Bingham 
Wyniki meczu: 10-9
 sesja I: 8-99, 85-0, 78-41, 92 (78)-1, 96 (50)-41, 68-16, 29-62, 0-96 (96), 0-90 (90)
 sesja II: 55-69, 97 (69)-0, 62-48, 119 (52,58)-0, 0-94 (88), 50-59, 6-68 (68), 13-118 (113), 103 (102)-10, 67-34

Stephen Maguire – Alan McManus 
Wyniki meczu: 7-10
 sesja I: 25-92 (77), 0-96 (76), 100 (60)-1, 5-82 (74), 90 (78)-8, 76 (54)-17, 65 (63)-28, 69-48, 67-54
 sesja II: 67-34; 30-65 (58) 21-61, 23-97 (97), 73 (65)-9, 128 (77)-1, 8-94, 81 (63)-1

Ricky Walden – Robbie Williams 
Wyniki meczu: 10-9
 sesja I: 26-83, 52-31, 55-34, 1-64, 0-67 (67), 87 (63)-31, 49-62, 42-64, 90 (52)-8
 sesja II: 75-4, 25-64, 32-59, 75-25, 120 (70)-4, 70 (53)-17, 84 (68)-0, 20-108 (104), 110 (87)-8

John Higgins – Ryan Day 
Wyniki meczu: 10-3
 sesja I: 105 (105)-10, 79 (79)-13, 0-104 (73), 46-70 (55), 109 (100)-7, 69-34, 63-55, 115 (77)-0, 105 (105)-0
 sesja II: 14-74, 84-30, 67 (52)-29, 127 (121)-6

Judd Trump – Liang Wenbo 
Wyniki meczu: 10-8
 sesja I: 0-141 (117), 0-107 (107), 88 (58)-34, 86 (86)-0, 41-60, 31-58, 75 (68)-27, 0-105 (76), 41-59
 sesja II: 24-66 (59), 81-34, 71 (54)-42, 106(106)-0, 72-10, 86 (69)-0, 5-66, 62 (61)-10, 70 (55)-1

Ding Junhui – Martin Gould 
Wyniki meczu: 10-8
 sesja I: 91 (90)-34, 114 (110)-10, 65-76 (65), 88 (54)-24, 87 (87)-16, 0-68 (64), 36-69, 87 (87)-4, 0-122 (111)
 sesja II: 42-72, 79 (53)-18, 0-76 (53), 19-110 (96), 66 (65)-69, 132 (132)-0, 86 (86)-41, 100 (100)-0, 59-48

Mark Williams – Graeme Dott 
Wyniki meczu: 10-4
 sesja I: 13-82 (58), 71 (54)-25, 67-41, 72 (57)-30, 78 (66)-32, 76 (76)-0, 17-72 (57), 72 (70)-0, 79 (59)-29
 sesja II: 72 (55)-24, 102 (102)-0, 14-65 (54), 11-88 (88), 64-36

Neil Robertson – Michael Holt 
Wyniki meczu: 6-10
 sesja I: 54-79, 9-91 (75), 0-140 (140), 75 (62)-39, 105 (101)-0, 107 (107)-7, 4-115 (115), 27-57 (50), 53-58
 sesja II: 44-79 (79), 61-30, 44-63, 40-65, 79 (79)-0, 66 (54)-40, 23-71 (65)

Anthony McGill – Shaun Murphy 
Wyniki meczu: 10-8
 sesja I: 41-80 (61), 119 (119)-0, 20-113 (93), 79-4, 65-35, 0-77 (76), 8-109 (109), 17-85 (55), 74 (70)-17
 sesja II: 0-105 (105), 99 (64)-1, 86 (85)-1, 91 (81)-0, 79 (50)-48, 5-108 (88), 122 (117)-1, 22-80 (70), 97 (97)-0

Marco Fu – Peter Ebdon 
Wyniki meczu: 10-2
 sesja I: 104 (81)-0, 27-68 (67), 70-17, 111 (111)-0, 138 (138)-0, 84 (84)-0; 38-89, 73 (50)-29, 72-0
 sesja II: 68-42, 80 (71)-40, 82 (71)-43

Barry Hawkins – Zhang Anda 
Wyniki meczu: 10-5
 sesja I: 73-21, 68-36, 20-94 (83), 81 (58)-13, 0-91 (91), 41-93 (93), 74 (66)-25, 86-21, 67 (66)-31
 sesja II: 81 (52)-14, 23-77, 90 (57)-12, 47-76, 85 (55)-0, 141 (141)-0

Ronnie O’Sullivan – David Gilbert 
Wyniki meczu: 10-7
 sesja I: 35-67, 73 (72)-5, 84 (84)-0, 86 (71)-46, 5-117 (91), 76-56 (56), 0-125 (125), 80-49, 95 (71)-22
 sesja II: 0-130 (60, 62), 75-47, 124 (101)-0, 25-74, 47-66 (61), 96 (51)-4, 0-71 (71), 76 (72)-0

Mark Allen – Mitchell Mann 
Wyniki meczu: 10-3
 sesja I: 0-97 (69), 98 (74)-13, 0-122 (77), 64 (64)-28, 112 (104)-1, 85 (85)-1, 69-25, 78 (78)-34, 52-65 (56)
 sesja II: 64-5, 61-15, 67 (67)-10, 110 (67)-0

Joe Perry – Kyren Wilson 
Wyniki meczu: 9-10
 sesja I:0-87 (87), 60-67 (63), 130 (130)-0, 13-80 (80), 83-24, 2-118 (54, 64), 73 (58)-45, 89 (89)-5, 75 (61)-1
 sesja II: 25-72 (72), 129 (129)-0, 0-99, 73 (60)-13, 0-77 (59), 0-80 (80), 73 (58)-53, 83 (62)-30, 59-73, 77-35

Sam Baird – Michael White 
Wyniki meczu: 10-7
 sesja I: 88-31, 23-92, 93-0, 1-86 (86), 40-67, 78 (78)-8, 88-49, 4-107 (60), 108 (108)-1
 sesja II: 10-53, 5-92 (88), 56-47, 21-119 (102), 71-4, 69 (54)-14, 104 (103)-0, 75 (62)-10

Mark Selby – Robert Milkins 
Wyniki meczu: 10-6
 sesja I: 22-74 (62), 94 (54)-18, 48-72 (50), 66 (51)-55, 60 (50)-30, 108 (72)-16, 97 (68)-9, 132 (132)-0, 77-44
 sesja II: 15-71 (50), 0-107 (61), 29-74 (62), 60 (60)-74, 83-12, 92 (67)-0, 70 (70)-64

Runda 2

Alan McManus – Alister Carter 
Wyniki meczu: 13-11
 sesja I: 42-81, 75 (55)-31, 0-107 (103), 18-63 (55), 77 (71)-52, 72 (50), 60-72 (71), 0-109 (65)
 sesja II: 62-34, 1-70, 59-23, 0-71, 99 (77)-1, 44-55, 71 (71)-1, 31-64
 sesja III: 50-45, 119 (119)-0, 64-12, 69-61 (61), 0-123 (71), 67-48, 0-100 (100), 55-18

John Higgins – Ricky Walden 
Wyniki meczu: 13-8
 sesja I: 74 (62)-7, 26-72 (56), 95-0, 0-102 (102), 87-0, 121 (65)-1, 1-75, 107 (107)-0
 sesja II: 67-42, 90 (90)-0, 10-81, 39-55, 77-20, 71-43, 0-75 (74), 73-0
 sesja III: 94 (59)-26, 16-103 (62), 36-84 (84), 104 (92)-22, 105 (99)-12

Ding Junhui – Judd Trump 
Wyniki meczu: 13-10
 sesja I: 70-1, 5-85 (85), 78 (71)-12, 0-119 (106), 68-52 (51), 112 (112)-0, 87 (79)-38, 71-57
 sesja II: 34-68, 61-49, 32-74 (70), 69-27, 63-32, 25-69, 74 (51)-60, 40-69
 sesja III: 65 (65)-70 (70), 77 (72)-37, 91 (91)-0, 22-71 (61), 35-77 (56), 4-88 (88), 87-32

Mark Williams – Michael Holt 
Wyniki meczu: 13-8
 sesja I: 42-68 (61), 23-71, 5-91 (68), 65-9, 0-72 (62), 81-33, 88-8, 72-38
 sesja II: 87 (87)-0, 67 (61)-16, 11-84 (83), 42-65, 69 (64)-25, 82-10, 76-30, 82 (68)-0
 sesja III: 67 (50)-5, 30-80 (75), 1-120 (109), 77-61 (56), 59 (58)-21

Marco Fu – Anthony McGill 
Wyniki meczu: 13-9
 sesja I: 116 (87)-9, 0-121 (65), 71 (54)-51 (51), 63-39, 11-68 (52), 67-34, 8-73, 60-54 (54)
 sesja II: 27-103 (57), 1-113 (67), 31-74, 77-55, 102 (102)-0, 50-57, 76 (51)-66 (62), 54-30
 sesja III: 1-97 (97), 99 (56)-38, 62-15, 100 (100)-0, 55 (55)-63, 69 (69)-35

Barry Hawkins – Ronnie O’Sullivan 
Wyniki meczu: 13-12
 sesja I: 74 (54)-23, 0-139 (139), 102 (102)-25, 0-88 (88), 31-107 (103), 90-21, 62-21, 60-0
 sesja II: 73-68 (68), 1-118 (118), 74 (74)-1, 0-82 (82), 106 (65)-0, 0-89 (89), 0-78, 81-0
 sesja III: 3-98 (93), 68-55, 26-71 (70), 68 (54)-30, 94 (94)-0, 0-124 (124), 0-92 (88), 52-64 (63), 70 (56)-15

Kyren Wilson – Mark Allen 
Wyniki meczu: 13-9
 sesja I: 55-41, 75 (50)-0, 68-24, 70 (55)-19, 93 (93)-24, 71-0, 103 (103)-0, 8-83
 sesja II: 0-129 (122), 0-103 (103), 1-99 (60), 17-72 (66), 82 (82)-8, 64-7, 67-58, 71-64,
 sesja III: 0-86 (86), 18-103 (103), 42-63, 10-78 (64), 66-9, 72 (71)-28

Mark Selby – Sam Baird 
Wyniki meczu: 13-11
 sesja I: 71 (50) -34, 0-87 (53),  70-27, 38-73 (58), 82 (81)-3, 0-100 (100), 70 (62)-33, 22-85 (85)
 sesja II: 5-125 (54, 66), 115 (115)-8, 85-19, 5-61, 133 (133)-0, 78-8, 72 (66)-51 (51), 4-68
 sesja III: 134 (134)-0, 85 (84)-0, 28-57, 8-73, 39-54, 25-62, 71-14, 73 (54)-39

Ćwierćfinały

Alan McManus – John Higgins 
Wyniki meczu: 13-11
 sesja I: 1-74 (63), 115 (114)-0, 85 (78)-5, 89 (56)-29, 18-54, 6-73 (51), 0-96 (75), 0-73
 sesja II: 75 (68)-9, 68-42, 78 (66)-1, 0-80 (80), 22-73, 73 (66)-40, 15-72, 25-101 (101),
 sesja III: 78-28, 1-75 (53), 124 (88)-5, 9-77 (69), 71 (71)-7, 74 (52)-8, 128 (128),-0, 86 (60)-9

Ding Junhui – Mark Williams 
Wyniki meczu: 13-3
 sesja I: 30-68, 79 (74)-44, 64 (55)-35, 15-71 (70), 63 (58)-2, 78 (53)-23, 83 (54)-17, 74 (74)-50 (50)
 sesja II: 109 (109)-0, 73 (52)-6, 95 (95)-0, 73 (73)-0, 28-73, 69 (68)-13, 68-44, 85 (76)-42

Marco Fu – Barry Hawkins 
Wyniki meczu: 13-11
 sesja I: 73 (73)-5, 75-0, 67-20, 76 (76)-0, 111 (81)-6, 41-62, 116 (50, 66)-10, 82 (57)-0
 sesja II: 90-7, 90 (71)-21, 22-61, 0-86 (86), 28-64, 136 (136)-0, 0-95 (95), 17-91 (75)
 sesja III: 52 (52)-70 (50), 0-82 (75), 5-92 (85), 64 (50)-41, 107 (93)-10, 65 (53)-70, 5-128 (80), 74 (74)-60

Mark Selby – Kyren Wilson 
Wyniki meczu: 13-8
 sesja I: 77-40, 80-43, 80 (69)-47, 101 (101)-12, 65-56 (56), 99 (99)-0, 6-63, 52-76
 sesja II: 49-72, 56-2, 21-64, 2-106 (67), 66 (60)-28, 0-87 (87), 68-9, 75 (54)-36,
 sesja III: 125 (92)-0, 78 (78)-0, 20-75, 0-143 (143), 75 (64)-0

Półfinały

Ding Junhui – Alan McManus 
Wyniki meczu: 17-11
 sesja I: 113 (100)-0, 118 (84)-8, 131 (131)-0, 107 (62)-31, 100 (100)-8, 27-73, 8-74, 128 (128)-0
 sesja II: 138 (138)-0, 16-107 (107), 91 (90)-43, 97 (97)-5, 1-70, 0-136 (136), 63-87 (55), 0-125 (125)
 sesja III: 44-58, 108 (80)-17, 59-17, 113 (113)-0, 17-115 (59), 0-81 (81), 67 (60)-17, 61-53 (50)
 sesja IV: 69-26, 44-60, 123 (123)-1, 67-8

Mark Selby – Marco Fu 
Wyniki meczu: 17-15
 sesja I: 65-25, 76 (56)-5, 76 (63)-0, 0-73 (72), 37-60, 59-9, 23-90 (89), 73 (69)-0
 sesja II: 52 (52)-65, 67 (55)-54, 64-55, 0-135 (135), 8-67, 19-114 (114), 5-81 (81), 81-34
 sesja III: 66-12, 125 (125)-0, 55-59, 8-109 (108), 65-43, 0-80 (71), 0-77 (77), 73-43
 sesja IV: 64-15, 1-116 (98), 75 (63)-7, 5-100 (100), 101 (101)-0, 0-147 (50, 73), 79-4, 94-53

Finał

Mark Selby – Ding Junhui 
Wyniki meczu: 18-14
 sesja I: 125 (91)-8, 70-68 (52), 101 (76)-43, 124 (120)-0, 100 (70)-0, 77-38, 47-68, 14-107
 sesja II: 73-22, 30-92 (76), 1-103 (103), 49-93 (89), 71-1, 0-86 (86), 52-82 (55), 86-25, 67-27
 sesja III: 7-121 (89), 56-61, 126 (126)-11, 0-103 (103), 75 (52)-43, 118 (68)-9, 1-69 (52), 75 (55)-11
 sesja IV: 103 (57)-0, 67-60 (60), 0-87 (73), 0-108 (70), 0-103 (103), 59-11, 74 (74)-0

Drabinka turniejowa

Finał

Breaki stupunktowe fazy zasadniczej turnieju 
W fazie zasadniczej turnieju padło 86 breaków stupunktowych, co jest wyrównaniem rekordu mistrzostw ustanowionego rok wcześniej. Ding Junhui był autorem 15 z nich co stanowi drugi wynik w historii mistrzostw świata.

Statystyki turnieju

Statystyki pierwszej rundy 

 Liczba uczestników rundy: 32 zawodników
 Liczba rozstawionych zawodników w rundzie: 16
 Liczba nierozstawionych zawodników w rundzie: 16
 Liczba zwycięstw zawodników rozstawionych: 9
 Liczba zwycięstw zawodników nierozstawionych: 7
 Liczba rozegranych partii (maksymalnie możliwa): 260 (304)
 Średnia liczba partii w meczu: 16,25
 Najwyższe zwycięstwo: 10-2
 Liczba meczów rozstrzygniętych w ostatniej partii: 2
 Liczba breaków 50+ w rundzie: 184
 Liczba breaków 100+ w rundzie: 35

Statystyki drugiej rundy 

 Liczba uczestników rundy: 16 zawodników
 Liczba rozstawionych zawodników w rundzie: 9
 Liczba nierozstawionych zawodników w rundzie: 7
 Liczba zwycięstw zawodników rozstawionych: 5
 Liczba zwycięstw zawodników nierozstawionych: 3
 Liczba rozegranych partii (maksymalnie możliwa): 182 (200)
 Średnia liczba partii w meczu: 22,75
 Najwyższe zwycięstwo: 13-8
 Liczba meczów rozstrzygniętych w ostatniej partii: 1
 Liczba breaków 50+ w rundzie: 112
 Liczba breaków 100+ w rundzie: 22

Statystyki ćwierćfinałów 

 Liczba uczestników rundy: 8 zawodników
 Liczba rozstawionych zawodników w rundzie: 5
 Liczba nierozstawionych zawodników w rundzie: 3
 Liczba zwycięstw zawodników rozstawionych: 2
 Liczba zwycięstw zawodników nierozstawionych: 2
 Liczba rozegranych partii (maksymalnie możliwa): 85 (100)
 Średnia liczba partii w meczu: 21,25
 Najwyższe zwycięstwo: 13-3
 Liczba meczów rozstrzygniętych w ostatniej partii: 0
 Liczba breaków 50+ w rundzie: 61
 Liczba breaków 100+ w rundzie: 7

Statystyki półfinałów 

 Liczba uczestników rundy: 4 zawodników
 Liczba rozstawionych zawodników w rundzie: 2
 Liczba nierozstawionych zawodników w rundzie: 2
 Liczba zwycięstw zawodników rozstawionych: 1
 Liczba zwycięstw zawodników nierozstawionych: 1
 Liczba rozegranych partii (maksymalnie możliwa): 60 (66)
 Średnia liczba partii w meczu: 30
 Najwyższe zwycięstwo: 17-11
 Liczba meczów rozstrzygniętych w ostatniej partii: 0
 Liczba breaków 50+ w rundzie: 40
 Liczba breaków 100+ w rundzie: 16

Kwalifikacje 
Mecze kwalifikacji zostały rozegrane w dniach 6–13 kwietnia 2016. Wszystkie mecze były rozgrywane w Ponds Forge International Sports Centre w Sheffield. Każdy mecz rozgrywany był do 10 wygranych frejmów.

Runda 1

Runda 2

Runda 3

Breaki stupunktowe kwalifikacji

Linki zewnętrzne 
 Betfred World Championship 2016 w serwisie worldsnooker.com 
 Mistrzostwa Świata w Snookerze 2016 w serwisie snookerworld.pl 

Mistrzostwa świata w snookerze
2016 w sporcie
2016 w Anglii
Sport w Sheffield